Flere personer har båret navnet Jørgen Beck:

 Jørgen Beck (godsejer) – ejede Näsbyholm (død 1744)
 Jørgen Beck (skuespiller) – dansk skuespiller (1914-91)